Pink — американська співачка, автор пісень і акторка.
 Pink — альбом японського гурту Boris.
 Pink — альбом Four Tet.
 Pink — пісня гурту Aerosmith.

Див. також 
 Pink Floyd — британський рок-гурт
 Pink Fairies — британський рок-гурт
 Pink Lady — японський дует 1970-1980-х років
 Пінк (значення)
 Рожевий